Energieverbrauch steht für:

 Primärenergieverbrauch, Primärenergieverbrauch bzw. -bedarf einer Volkswirtschaft
 Endenergieverbrauch, Endenergieverbrauch bzw. -bedarf einer Volkswirtschaft
 Energieverbrauch von elektrischen Geräten, siehe Energieeffizienz und Energieverbrauchskennzeichnung
 Energieverbrauch von Gebäuden, siehe Energieausweis
 Energieverbrauch im Energiestoffwechsel von Lebewesen
 Bruttoenergieverbrauch nach der Erneuerbare-Energien-Richtlinie

Siehe auch:
 Energiebilanz (Energiewirtschaft)
 Gebäudeenergiegesetz
 Primärenergiefaktor
 Sekundärenergie